Richard Homann ist der Name folgender Personen:

* Richard Homann (Schauspieler) (1854–nach 1908), deutscher Schauspieler 
 Richard Homann (Gartenarchitekt) (1900–1963), deutscher Gartenarchitekt